Кокраджхар:

 Кокраджхар — округ в штате Ассам (Индия).
 Кокраджхар — город и центр одноименного округа в штате Ассам (Индия).